Santiago González e Scott Lipsky erano i detentori del titolo, González non ha preso parte al torneo mentre Lipsky si è confermato campione in coppia con Treat Huey sconfiggendo in finale David Marrero e Marc López per 6-1, 6-4.

Teste di serie 

  Marc López /  David Marrero (finale)
  Treat Huey /  Scott Lipsky (campioni)

 Mariusz Fyrstenberg /  Max Mirnyi (semifinale)
<li> Nicholas Monroe /  Artem Sitak (primo turno)

Wildcard

  Rui Machado /  Frederico Ferreira Silva (primo turno)

  João Domingues /  Pedro Sousa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2015
ATP World Tour 2015